"Psicose" pode se referir a:

Psicose, quadro psicológico;
Psycho (br: Psicose / pt: Psico), filme estadunidense dirigido por Alfred Hitchcock;
Psycho (1998): (br: Psicose / pt: Psico) Refilmagem do filme de Alfred Hitchcock, dirigido por Gus Van Sant e estrelado por Vince Vaughn e Julianne Moore
Psicose, um carboidrato.

Desambiguação